Niger podzielony jest na 7 regionów oraz dystrykt stołeczny Niamey. Każdy region dzieli się z kolei na 35 departamentów:

Przypisy 

!